Andreas Vilberg (ur. 14 listopada 1985 w Bærum) – norweski skoczek narciarski i trener, reprezentant klubu Jardar IL.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 26 stycznia 2002 w Lauscha, gdzie zajął 25. miejsce.

W 2006 zadebiutował w Pucharze Świata. Zakwalifikował się do konkursu w Lillehammer, w którym zajął 49. pozycję. Swoje pierwsze pucharowe punkty zdobył w sezonie 2007/2008 podczas konkursu w Trondheim, gdzie zajął 18. pozycję.

W tym samym sezonie podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego zajął 3. i 2. miejsce w Rovaniemi oraz wygrał konkurs w Garmisch-Partenkirchen.

10 lutego 2011 na skoczni mamuciej w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy i rekord skoczni Vikersundbakken, wynoszący 220,5 metra.

W maju 2011 ogłosił zakończenie kariery.

W sezonie 2016/2017 był asystentem trenera głównego męskiej kadry reprezentacji Norwegii w skokach narciarskich.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 53.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007/2008 – 52.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 59.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 250.
 sezon 2004/2005: 147.
 sezon 2005/2006: 122.
 sezon 2006/2007: 50.
 sezon 2007/2008: 13.
 sezon 2008/2009: 83.
 sezon 2009/2010: 99.

Miejsca na podium w konkursach PK 
  Rovaniemi – 12 grudnia 2007 (3. miejsce)
  Rovaniemi – 13 grudnia 2007 (2. miejsce)
  Garmisch-Partenkirchen – 22 grudnia 2007 (1. miejsce)
  Iron Mountain – 16 lutego 2008 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006: 8.
 2007: 36.
 2008: 11.
 2009: 73.

Miejsca na podium w konkursach LPK 
  Lillehammer – 14 września 2008 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Rekordy skoczni

Przypisy

Bibliografia 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Norwescy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Bærum